Janesville (Iowa)
Janesville (Kalifornia)
Janesville (Minnesota)
Janesville (Wisconsin)
Janesville (város, Wisconsin)
Janesville Township